Jingfu bezeichnet:

 Jingfu (Jingdong) (景福镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Jingdong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Jingfu (Santai) (景福镇), Großgemeinde im Kreis Santai in der chinesischen Provinz Sichuan